Машталір — людина, яка править кінним екіпажем.

 Машталір Ганна Михайлівна (* 1938) — українська радянська діячка, ланкова. Депутат Верховної Ради СРСР 6-го скликання.
 Машталір Сергій Сергійович (* 1998) — український футболіст, нападник клубу «Минай».